Adam Brooks kan syfta på:

* Adam Brooks (född 1956), kanadensisk manusförfattare och filmregissör
 Adam Brooks (född 1996), kanadensisk ishockeyspelare